Urda puede hacer referencia a:

 Urda, población española en la provincia de Toledo; 
 Manuel Urda Marín, dibujante español; 
 (167) Urda, un asteroide del cinturón de asteroides; o
 Urdă e un queso de Rumanía.